František Novotný ist der Name folgender Personen:

* František Novotný (Philologe) (1881–1964), tschechischer Klassischer Philologe 
 František Novotný (Ingenieur) (1896–1946), tschechischer Flugzeugkonstrukteur
 František Novotný (Skispringer), tschechoslowakischer Skispringer